Негрий Несторов Траянов Фръчковски е български творец, иконописец от Македония, зограф от Дебърската художествена школа, представител на един от най-старите родове в школата, Фръчковския род.

Биография 
Негрий Траянов е роден в 1864 в голямата мияшка паланка Галичник, тогава в Османската империя. Баща му е известният иконописец Нестор Траянов, а дядо му е Траян Негриев. Занимава се с иконопис и показва много добри постижения. Работи заедно с баща си из Пловдивско. Умира в 1885 година в родното си място, отровен от оловно белило.

Родословие

Бележки 

Български иконописци
Родени в Галичник
Български творци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа
Фръчкови
Починали в Галичник
Починали от отравяне